Ел Агвакатито има више значења:

 Ел Агвакатито (Таско де Аларкон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Агвакатито, Ел Агвакате (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Агвакатито (Пакула), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Агвакатито (Зимапан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Агвакатито (Маскота), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Агвакатито (Талпа де Аљенде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Агвакатито (Текалитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Агвакатито, Куадриља де Хаимес (Аматепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Агвакатито (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Агвакатито (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Агвакатито (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Агвакатито (Пењамиљер), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику